27-й розіграш першості Угорщини і 4-й з часу введення професіоналізму. Чемпіоном країни вперше стала команда «Уйпешт» з Будапешта. Натомість, вчетверте титул найкращого бомбардира сезону виграв нападник «Ференцвароша» Йожеф Такач.

Перші дві команди за підсумками турніру («Уйпешт» і «Ференцварош») отримали змогу стартувати у Кубку Мітропи. Крім того, «Уйпешт» був запрошений до участі у турнірі для футбольних чемпіонів європейських країн – Кубку Націй, у якому здобув впевнену перемогу.

Підсумкова турнірна таблиця

Таблиця результатів

Перехідні матчі за право грати в лізі 1 
«Аттіла» (Мішкольц) — «Вашаш» (Будапешт) — 0:1, 1:1

Склад чемпіона

Призери 
Ференцварош: Ігнац Амшель (16), Йожеф Хада (3), Геза Шифлиш (3); Лайош Папп (21), Геза Такач (12), Янош Хунглер (11); Габор Обітц (21), Мартон Букові (19), Анталь Ліка (18), Карой Фурманн (4), Елемер Беркеші (1), Дьюла Лазар (1); Йожеф Такач (22.40), Вільмош Кохут (22.7), Йожеф Турай (19.7), Міхай Танкош (19.7), Геза Тольді (16.12), Ференц Седлачик (6.2), Паль Зілахі (5.3), Ізідор Реже (3.1); тренер: Іштван Тот

Найкращі бомбардири

Найкращий гравець року

Посилання 
 Чемпіонат Угорщини 1929-30 на rsssf.com 
 Чемпіонат Угорщини 1929-30 на magyarfutball.hu  
 Чемпіонат Угорщини 1929-30 на nela.hu 

Угорщина
Угорщина
1929